Snuitvlinder (dagvlinder)
Snuitvlinder (tandvlinder)